Неуке́н () — провинция в аргентинской Патагонии.

Название 
Название города и провинции — Неукен — происходит от арауканского слова Newenken (отважный).

География 
Неукен граничит на севере с Мендосой, на западе с Чили, на юге и на востоке с Рио-Негро и на севере-востоке с Ла-Пампой. В этой провинции находятся национальные парки Лос-Аррьянес, Ланин, Науэль-Уапи и Лагуна-Бланка. Самой высокой вершиной провинции является стратовулкан Домуйо высотой 4709 м.

Население 
До прихода конкистадоров территорию провинции населяли индейцы арауканы, теуэльче и пеуэнче. Большинство жителей провинции живут в департаменте Конфлуэнсии.

Административное деление 

Провинция поделена на 16 департаментов:

Экономика 
Неукен — одна из самых богатых провинций Аргентины. Провинция имеет такие натуральные ресурсы, как нефть и газ (Лома-де-ла-Лата).
В Неукене находятся гидроэлектростанции Эль-Чокон, Пьедра-дэль-Агила и Пичи-Пикун-Леуфу.
На западе провинции культивируются яблоки, груши и персики.

Ссылки 
 Официальный Сайт провинции Неукен 

 
Провинции Аргентины